

Armi 
 Aasen da fucile – granata da fucile
 Aasen tipo A2 – granata
 Aasen tipo C – granata

Geografia 
 Åsen – villaggio del comune di Levanger (Norvegia)
 Åsen – area urbana del comune di Älvdalen (Svezia)

Persone 

 Ivar Aasen – glottologo e filologo norvegese
 John Aasen – attore statunitense
 Mats Zuccarello Aasen – hockeista su ghiaccio norvegese
 Ole Marius Aasen – calciatore norvegese
 Trygve Aasen – calciatore norvegese
 Gjermund Åsen – calciatore norvegese

Pagine correlate

 Asen

Altri progetti